— море в Японии, расположенное у берегов острова Сикоку (префектура Эхиме), является частью пролива Бунго.

Море Ува расположено в восточной части пролива Бунго, к югу от полуострова Садамисаки. На юге море ограничено островом  и другими островами. В восточное побережье вдаётся крупный залив Увадзима. В море расположено 5 обитаемых и множество необитаемых островов.

Для моря характерно побережье типа риас. Глубина доходит до 100 м.

Море включено в национальный парк Асидзури-Увакай.

Район Ува изобилует рыбой благодаря питательным веществам, которые несут в него горные реки, влиянию тёплого течения Куросио и многочисленным рифам.

Примечания 

Моря Японии
Моря Тихого океана
Водные объекты префектуры Эхиме
Внутреннее Японское море